Skiff (roeiboot), een eenpersoonssportroeiboot
 Skiff (zeilboot), een klein type zeilboot
 een vliegend platform in Star Wars; zie Voertuigen uit Star Wars